Siboras (Pematang Silimahuta), een plaats in Indonesië
Siboras (Silima Pungga-Pungga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing